Лас Кебрадас има више значења:

 Лас Кебрадас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кебрадас (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Кебрадас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Кебрадас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Кебрадас (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику